V-Varen Nagasaki (V・ファーレン長崎), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Nagasaki-præfekturet, og de spiller i J2 League.

Titler 
 J3 League mesterskab (1): 2012

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 9. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger
J.League

Fodboldklubber i Japan